Sophie (auch Sophia, Sofie, Sofia) von Sachsen-Hildburghausen ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Sachsen-Hildburghausen (1760–1776), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophia Albertine von Erbach (1683–1742), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Sophia Henriette von Waldeck (1662–1702), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen

siehe auch:
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth (1733–1757), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Ernestine Auguste Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1740–1786), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen